Dongping Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongping (socken i Kina, Guangxi), 
 Dongping (socken i Kina, Hunan), 
 Dongping (socken i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar